Pyla steht für:

Orte:
 Pyla (Griechenland), Ort im Südwesten der griechischen Halbinsel Peloponnes
 Pyla (Ukraine), Ort in der Oblast Lemberg im Westen der Ukraine
 Pyla-Kokkinokremmos, Ausgrabungsstätte im Südosten Zyperns
 Pyla (Zypern), Gemeinde im Südosten Zyperns

Sonstiges:
 Pyla (Gattung), Gattung der Phyticinae in der Familie der Zünsler
 Dune du Pilat, auch als Dune du Pyla bezeichnet, größte Wanderdüne Europas